Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Звєрєва, яка виступала в парі з Лізою Реймонд.

Реймонд і Звєрєва програли в півфіналі парі Ніколь Арендт і Яна Новотна.

Арендт і Новотна виграли титул, перемігши у фіналі пару Мартіна Хінгіс і Гелена Сукова з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліндсі Девенпорт /  Мері Джо Фернандес (1-ше коло)
 Ніколь Арендт /  Яна Новотна (чемпіонки)
 Ліза Реймонд /  Наташа Звєрєва (півфінал)
 Мартіна Хінгіс /  Гелена Сукова (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Porsche Tennis Grand Prix 1996 Doubles Draw 

Porsche Tennis Grand Prix
Тур WTA 1996